Dungey ist der Familienname folgender Personen:

 James Dungey (1923–2015), britischer Physiker
 Merrin Dungey (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin

Sonstiges:
 Mount Dungey, Berg im Enderbyland, Antarktika